Taravella peut faire référence à :
 Alain Taravella (né en 1948), chef d’entreprise français dans le secteur de l’immobilier
  (né en 1964), peintre italien
 Aéroport international Ingeniero Ambrosio L.V. Taravella, un aéroport à Córdoba, en Argentine
 , une école, en Floride, États-Unis

Voir aussi 
  Taravella sur oxfordindex.oup.com (lire en ligne)